Swellendam (gemeente), een gemeente in Zuid-Afrika
 Swellendam (stad), de hoofdplaats van deze gemeente
 Republiek Swellendam, een zelfuitgeroepen boerenrepubliek
 Swellendam (wijn), een wijnstreek in Zuid-Afrika